Waldenbourg, ou, en allemand, Waldenburg, est le nom de plusieurs localités :

Allemagne 
 Waldenbourg, une ville du Bade-Wurtemberg, en Allemagne ;
 Waldenburg, une ville de Saxe, en Allemagne ;

États-Unis 
 Waldenburg, une ville de l'Arkansas, aux États-Unis ;

France 
 Waldenburg, nom allemand de Waltembourg, une commune de Moselle, en France ;

Pologne 
 Waldenburg, nom allemand de Wałbrzych, une ville de Basse-Silésie, en Pologne ;

Suisse 
 Waldenburg, une commune du canton de Bâle-Campagne, en Suisse ;
 le district de Waldenburg, dont la commune de Waldenburg est le chef-lieu ;

Tchéquie 
 Waldenburg, nom allemand de Bělá pod Pradědem, commune tchèque de la région d'Olomouc.